__БЕЗКН__

Carnivoramorpha (Карнивораморфа — „облик звијери”) или звијеролики сисари је кладус плаценталних сисара унутар кладуса Pan-Carnivora. Овај кладус сисара обухвата кладус Carnivoraformes, изумрлу натпородицу Viverravoidea, изумрли род Ravenictis, као и несврстане врсте "Sinopa" insectivorus, Carnivoramorpha sp. (UALVP 31176), Carnivoramorpha sp. (UALVP 50993 & UALVP 50994) и Carnivoramorpha sp. (USNM 538395). Стручни назив за чланове овог кладуса сисара је карнивораморфи. Чланови кладуса Carnivoramorpha (који притом нису дио реда Carnivora) су такође знани и под неформалним називом празвијери.

Етимологија назива

Опис 
Заједничке особине сви представника кладуса Carnivoramorpha је да посједују карнасалне зубе (тј. зубе дераче), који имају крунице у облику ножа и њих користе да би кидали месо, па чак и да би сјекли хрскавицу и кост. Код представника овог кладуса модификовани четврти горњи преткутњаци (P4) и први доњи кутњаци (m1).

Еволуција 
Најранији представници овог кладуса сисара су се појавили на подручју данашње Сјеверне Америке почетком палеоцена (око 66,043 милиона година), одакле су се проширила на подручје Азије, Европе и остатка свијета.

Систематика

Класификација 
Класификација кладуса Carnivoramorpha:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе кладуса Carnivoramorpha.
 }}

Упитан статус кладуса Carnivoramorpha 
Иако многа истраживања потврђују монофилетски статус кладуса Carnivoramorpha, скорије истраживање из 2019. године указују на то да постоји могућност да представници овог кладуса (породица Viverravidae и кладус Carnivoraformes) представљају двије различите линије сисара које су неовисно једна од друге развиле P4/m1 комбинацију карнасални зуба. Такође, према овом истраживању, род Ictidopappus није дио породице Viverravidae и заједно са редом Oxyaenodonta је близак сродник кладуса Carnivoraformes, а род Altacreodus се налази изван мирореда Ferae. Битно је напоменути да у овом истраживању нису поменти сви представници мирореда Ferae, као што су то представници кладуса Pholidotamorpha, већи дио представника реда Hyaenodonta и родови Ravenictis, Simidectes, Tinerhodon и Wyolestes. Према ријечима самог аутора, у будућности је потребно урадити детаљно истраживање свих представника мирореда Ferae како би се утврдиле тачније филогенетске везе ови сисара.

Временска распрострањеност

Унутар кладуса Pan-Carnivora

Унутар кладуса Carnivoramorpha

Види још 
 Класификација сисара
 Pan-Carnivora
 Miacoidea
 Miacidae

Референце

Литература 

 C. M. Janis, J. A. Baskin, A. Berta, J. J. Flynn, G. F. Gunnell, R. M. Hunt jr., L. D. Martin, and K. Munthe (1998.) "Carnivorous mammals." In C. M. Janis, K. M. Scott, and L. L. Jacobs (eds.) "Evolution of Tertiary Mammals of North America. Volume 1: Terrestrial Carnivores, Ungulates, and Ungulatelike Mammals." Cambridge University Press, Cambridge. 
 K. D. Rose and J. D. Archibold (2005) "The Rise of Placental Mammals: Origins and Relationships of the Major Extant Clades", Baltimore and London, Johns Hopkins University Press 
 K. D. Rose and J. D. Archibold (2005) "Womb with a View: the Rise of Placentals." In: K. D. Rose and J. D. Archibold "The Rise of Placental Mammals: Origins and Relationships of the Major Extant Clades", Baltimore and London, Johns Hopkins University Press 
 
 Stiles, David P. (2005) investigation of the Vulpes and Urocyon phylogenetic classification: Feliformia or Caniformia?” Fox Phylogeny. Vertebrate Evolution – Fall 2005, The Evergreen State College, Olympia, WA.
 
 Wesley-Hunt, Gina D. (2005) “The Morphological Diversification of Carnivores in North America.” Paleobiology. Vol. 31, Issue 1,  pp. 35–55.
 Benton, Michael J. and Philip C. J. Donoghue (2007) “Paleontological Evidence to Date the Tree of Life.”, Molecular Biology and Evolution, Volume 24, Issue 1, Pages 26–53
 
 Susumu Tomiya, Shawn P. Zack, Michelle Spaulding and John J. Flynn (2019.) "Carnivorous mammals from the Middle Eocene Washakie formation, Wyoming, U.S.A., amd their diversity trajectory in a post-warming world", in ''"The Society of Vertebrate Paleontology 79th annual meeting"

Спољашње везе 

 Benjamin Burger - "Lecture 80 - Meat Eating Mammals: Creodonts and Carnivores"